Брент Северин (,  22 лютого 1966, Веґревіль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року в ЗХЛ.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 99-м загальним номером командою «Вінніпег Джетс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Флорида Пантерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Аваланч», «Майті Дакс оф Анагайм», «Даллас Старс», «Мюнхен Баронс» та «Крефельд Пінгвін».

Загалом провів 336 матчів у НХЛ, включаючи 8 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Чемпіон Німеччини в складі «Мюнхен Баронс» — 2000.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»‎‎
Задрафтовані «Вінніпег Джетс»
Уродженці Веґревіля
Випускники Альбертського університету